Flustra är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Carl von Linné den yngre 1767. Flustra ingår i familjen Flustridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Flustra